Les Masters d'Allemagne 2021, aussi connus sous le nom de BildBet German Masters 2021 pour des raisons de parrainage, sont un tournoi professionnel de snooker comptant pour le classement qui a lieu du 27 au 31 janvier 2021. Exceptionnellement en raison de la pandémie de coronavirus, le tournoi aura lieu à la Marshall Arena de Milton Keynes. 

C'est la huitième épreuve de classement de la saison 2020-2021 de snooker, et la  édition des Masters d'Allemagne, organisés pour la première fois en 1995.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Cette  édition des Masters d'Allemagne constitue le huitième tournoi ranking (comptant pour le classement mondial) de la saison.

Judd Trump est le tenant du titre.

Faits marquants 
Shaun Murphy réalise le sixième 147 de sa carrière lors du premier tour de qualification l'opposant au Chinois Chen Zifan.

John Higgins atteint le tableau final du tournoi mais il ne peut pas y prendre part, étant donné qu'il a été testé positif au coronavirus.

Le trophée est nommé d'après Brandon Parker, décédé d'un cancer en juillet 2020. Parker évoluait dans le milieu du snooker depuis plus de deux décennies en tant que manager de joueurs, de promoteur de tournois et de directeur du World Snooker Tour.

Pour la deuxième fois consécutive en tournoi classé, la finale voit s'opposer Judd Trump et Jack Lisowski qui s'étaient déjà affrontés lors du Grand Prix mondial. Trump domine à nouveau son compatriote et défend son titre avec succès, sur le score de 9 manches à 2. Il s'agit du quatrième tournoi remporté par Trump cette saison. Sa place en finale semblait compromise alors qu'il était mené 5 manches à 1 par Barry Hawkins en demi-finales, mais le 1 mondial a réalisé 3 centuries consécutifs et a renversé le score.

BetVictor European Series 
Le tournoi fait partie de la BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des six tournois éligibles.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau final

Finale

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu du 10 au  à la  Marshall Arena de Milton Keynes, dans le Buckinghamshire en Angleterre ; ils ont tous été joués au meilleur des 9 manches.

Premier tour

Deuxième tour

Centuries

Centuries des tours de qualification 

147, 117, 113  Shaun Murphy
138, 115  Stuart Bingham
133, 103  Jack Lisowski
133  Xiao Guodong
132, 104  Luca Brecel
132  Yan Bingtao
131  Jamie O'Neill
130, 100  Anthony McGill
129  Andrew Higginson
128  Simon Lichtenberg
127  Elliot Slessor
127  Zhao Xintong
126, 124  Kyren Wilson
126  Kurt Maflin
126, 101  Mark Allen
125  Martin Gould
122  Sunny Akani
121  Pang Junxu
119  John Higgins
118  Jordan Brown
115, 112  Lei Peifan
114, 105, 101  Ricky Walden
113  Robert Milkins
113, 110  Ryan Day
112  Sam Craigie
110  Ding Junhui
110  Mark Joyce
109, 102, 101  Jimmy Robertson
108  Mark Selby
108  Michael White
108  Stephen Maguire
107  Dominic Dale
107  Joe Perry
107, 103, 100  Judd Trump
106  Luo Honghao
104  Jamie Jones
102  Joe O'Connor
102  Liang Wenbo
101  Barry Hawkins
101  Martin O'Donnell
101  Robbie Williams
101  Tom Ford

Centuries du tournoi 
140, 133, 116, 101  Barry Hawkins
135, 113  Robbie Williams
134, 132, 131, 124, 104  Tom Ford
131, 131, 119, 101, 100  Judd Trump
128  Jack Lisowski
115  Louis Heathcote
114  Liang Wenbo
110  Stuart Bingham
104, 101  Ding Junhui
104  Jamie O'Neill
101  Jordan Brown
100  Jak Jones

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters d'Allemagne 2020
 Masters d'Allemagne
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 
 

2021
Snooker en 2021
Sport en Allemagne en 2021
Sport en janvier 2021